Gretzky ist der Familienname folgender Personen:

 Brent Gretzky (* 1972), kanadischer Eishockeyspieler
 Keith Gretzky (* 1967), kanadischer Eishockeyspieler und -trainer
 Paulina Gretzky (* 1988), US-amerikanisch-kanadische Sängerin, Schauspielerin und Model
 Walter Gretzky (1938–2021), kanadischer Eishockeytrainer und -funktionär
 Wayne Gretzky (* 1961), kanadischer Eishockeyspieler, -trainer und -funktionär

Siehe auch:
 Wayne Gretzky 99 Award
 Wayne Gretzky Trophy